Woloschtschyna (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Woloschtschyna (Bereschany), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany
 Woloschtschyna (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw